Das European Darts Trophy war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 19. bis zum 21. September 2014 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte und damit letzte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2014 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal die Kohlrabizirkus in Leipzig.

Titelverteidiger war Wes Newton. Sieger wurde Michael Smith, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Trophy 2014 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 30. Juni 2014 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 16 Gewinner des European Darts Trophy UK Qualifier vom 4. Juli 2014
 Die 10 Gewinner des European Darts Trophy European Qualifier vom 18. September 2014
 Die 6 Gewinner des European Darts Trophy German Qualifier vom 18. September 2014

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Brendan Dolan
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Steve Beaton
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Justin Pipe
  Jamie Caven
  Terry Jenkins
  Michael Smith
  Andy Hamilton
  Wes Newton

European Darts Trophy UK Qualifier
  Ronnie Baxter
  Stephen Bunting
  Richie Burnett
  Ricky Evans
  Andrew Gilding
  James Hubbard
  Michael Mansell
  Shaun Narain
  William O’Connor
  Kevin Painter
  Gerwyn Price
  Andy Smith
  Ross Smith
  James Wade
  Steve West
  Dean Winstanley

European Darts Trophy European Qualifier
  Ronny Huybrechts
  Mensur Suljović
  Rowby-John Rodriguez
  Gino Vos
  Raymond van Barneveld
  Christian Kist
  Jelle Klaasen
  Ryan de Vreede
  Dimitri Van den Bergh
  Dirk van Duijvenbode

Dutch Darts Masters German Qualifier
  Bernd Roith
  Max Hopp
  Michael Hurtz
  Jyhan Artut
  Tomas Seyler
  Michael Rosenauer

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 19. September 2014 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 20. und 21. September ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2014
European Darts Tour 2014
Sportveranstaltung in Leipzig